Wintterlin ist der Familienname folgender Personen:

 August Wintterlin (1832–1900), deutscher Bibliothekar, Kunstschriftsteller und Dichter
 Friedrich Wintterlin (1867–1945), deutscher Historiker und Archivar